Différentes significations (sigles, abréviations, codes, etc.) résultant du rapprochement des lettres C et E.

Langue française 
En français, le mot ce est employé comme adjectif démonstratif ou pronom démonstratif.

Sigles et abréviations 

 CE, cours élémentaire en France, composé du CE1 et du CE2.
 CE, Caisse d'épargne, banque française : Groupe Caisse d'épargne.
 CE, Central European, terme anglais pour désigner l'Europe centrale.
 Ce, symbole du cérium.
 Ce, code de l'environnement.
 CE, comité d'entreprise.
 CE pour Common Era, abréviation anglaise utilisée après une date pour dire « de l’ère commune », alternative sans référent religieux à « apr. J.-C. » mais peu fréquente en français du fait de l’utilisation de « de notre ère ».
 CE, communauté européenne.
 CE, Commission européenne.
 Marquage CE indiquant la conformité européenne.
 CE, conseil d'État (France).
 CE, conseil de l'Europe.
 CE, contre-espionnage.
 CE, Customer Edge router ;
 CE, Cocarde étudiante, syndicat étudiant souverainiste de droite
 CE, Confédération étudiante, syndicat étudiant lié à la CFDT disparu en 2013
 Colère et espoir, parti politique communiste picard ;
 Windows CE.
 Ceará, un État du Brésil.
 BTS CE : diplôme de l'enseignement supérieur français.

Codes 
 CE, Sri Lanka (FIPS Pub 10-4 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2).
 CE, Ceuta (norme ISO 3166-2:ES espagnole).
 CE, Nationwide Airlines (Code AITA).
 ce, tchétchène (ISO 639 alpha 2).
 0xCE, symbole pour la lettre capitale I accent circonflexe « Î » (norme ISO/CEI 8859-1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15 et 16).

Autres sens 
 CE, en hexadécimal, représente le nombre 206 en décimal.

Abréviation
Code
Code de langue